Murazzano (Italië), een stad in de Italiaanse provincie Cuneo
Murazzano (kaas), een kaas die in die streek gemaakt wordt